Sophienschule ist der Name verschiedener Schulen:

Sophienschule Breslau, eine Realschule bis 1945
Sophienschule Hannover
Sophienschule Weimar
Städtische Sophien-(Töchter)Schule Berlin, gegründet 1875